Veno, Nedersaksische naam van Vollenhove
SV VENO, amateurvoetbalvereniging uit die plaats
Venø, eiland van Denemarken